Schottstädt  ist der Familienname folgender Personen:

Bruno Schottstädt (1927–2000), deutscher evangelischer Theologe
Rainer Schottstädt (1951–2016), Fagottist und Hochschullehrer an der Hochschule für Musik und Tanz  in Köln